Mottensi – abitanti di Motta (Costabissara)
Mottensi – abitanti di Motta di Livenza